Everything Now (album), een album van Arcade Fire uit 2017
 Everything Now (single), de eerste single van dit album
 Everything. Now!, een album van Pelle Carlberg uit 2005